Şiyar (im Deutschen Schiyar) ist ein traditioneller kurdischer Name. Der Name bedeutet so viel wie Der Wache bzw. Der, der nicht schläft und aufmerksam ist.

Siehe auch: Liste kurdischer Vornamen

Männlicher Vorname